Marie François Sadi Carnot (1837-1894), statista francese.
 Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796-1832), fisico francese.